

Patronyme 

  (1882-1977), clerc et académicien irlandais ;
  († 1962), industriel américain ;
 Angela Luce (1938-) actrice et chanteuse italienne.
 Claire Luce (1903-1989), actrice américaine ;
 Clare Boothe Luce (1903-1987), écrivain et femme politique américaine ;
 (1824-1905),  de l'État du Michigan (États-Unis) ;
 Don Luce (1948-), joueur de hockey canadien ;
 Frédéric Luce (1896-1974) peintre français, fils de Maximilien Luce cité ci-dessous ;
 Jean-Claude Luce (1981-), coureur cycliste français ;
 Henry Luce (1898-1967), éditeur et philanthrope américain ;
 Louis-René Luce (1695-1773), graveur et créateur de caractère français ;
 Maximilien Luce (1858-1941), artiste français, imprimeur et peintre français ;
 Mélanie Luce, née en 1996, présidente du syndicat étudiant UNEF ;
 R. Duncan Luce (1925-2012), mathématicien et psychologue américain ;
  ;
 Renan Luce (1980-), auteur-compositeur-interprète français ;
  (1862-1946), homme politique américain ;
  (° 1961), évangéliste américain ;
  (1827-1917), amiral américain.

Prénom 
 Luce Dufault (1966-), chanteuse canadienne.

Chansons 
 Luce (Tramonti a nord est), chanson d'Elisa écrite avec Zucchero en 2000.

Pseudonyme 
 Luce, chanteuse française.

Toponyme 

 Luče, ville de Slovénie.
 Domart-sur-la-Luce, commune française du département de la Somme.
 Luce, ancien nom de la commune française Beaufort.
 Luce (vallée de), ancien nom de la vallée du Doron ou Beaufortain.

Hydronyme 
 La Luce est une petite rivière du département de la Somme, en région Hauts-de-France et un affluent droit de l'Avre, donc un sous-affluent de la Somme.

Autres 
 Luce, groupe de rock américain.
 Luce, film de Julius Onah (2019).
 L'Eau de Luce est une préparation pharmaceutique.
 Chiara Luce (1971-1990), bienheureuse de l'Église catholique.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme italien
Prénom féminin
Prénom français